Möhrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Möhrmann (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Renate Möhrmann (* 1934), deutsche Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftlerin und Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Mohrmann